Das Cleveland Classic 2012 fand vom 29. Januar bis 1. Februar 2012 in Cleveland, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidigerin war Laura Massaro, die im Endspiel auf die Weltranglistenführende Nicol David traf. David gewann die Partie mit 7:11, 12:10, 11:7 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Amanda Sobhy einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2012
WSA World Tour 2011/12